Théodora de Saxe-Meiningen est le nom d'au moins deux personnalités historiques :
 Théodora de Saxe-Meiningen (1879-1945), fille de Bernard III de Saxe-Meiningen-Hildburghausen et de Charlotte de Prusse, épouse d' ;
 Théodora de Saxe-Meiningen (1890-1972), fille de Frédéric-Jean de Saxe-Meiningen et d'Adélaïde de Lippe-Biesterfeld, épouse de Guillaume-Ernest de Saxe-Weimar-Eisenach.